Fayetteville può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti d'America: 
Fayetteville (Alabama)
Fayetteville (Arkansas)
Fayetteville (Carolina del Nord)
Fayetteville (Georgia)
Fayetteville (Illinois)
Fayetteville (Indiana)
Fayetteville (New York)
Fayetteville (Ohio)
Fayetteville (Pennsylvania)
Fayetteville (Tennessee)
Fayetteville (Texas)
Fayetteville (Virginia Occidentale)